Die Abkürzung VH steht für

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Australien
 Hongkong nach dem ICAO-Code
 den IATA-Code von Linea Aeropostal Venezolana
 Van Halen, eine Hard-Rock-Band aus den USA, die nach ihrem Gitarristen Edward Van Halen (häufig Eddie van Halen genannt) und dessen Schlagzeug spielendem Bruder Alex Van Halen benannt wurde
 Ulmer Volkshochschule (vh Ulm – sonst lautet die übliche Volkshochschul-Abkürzung: vhs)
 Virtuelle Hochschule, eine Ausbildungsplattform der AKAD im Internet
 Vereinigte Hagelversicherung VVaG, ein deutscher und europäischer Agrarspezialversicherer
 Versalhöhe, Höhe der Großbuchstaben
 Verwaltungshandeln

VH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

vh. bedeutet:

 verheiratet
 vorhanden (selten; üblich ist die Abkürzung vorh.)

vH bedeutet:

 von Hundert = Prozent

v. H. bedeutet:

 vom Hause

v. h. bedeutet:

 vor heute

Siehe auch:

VH